Pierre de Blois (zm. 1188) – francuski kardynał
 Pierre de Blois, Petrus Blesensis (1130-1211) – francuski teolog, poeta i dyplomata

Zobacz też